Ро́берт Э́ллиот (Боб) Кан (, род. 23 декабря 1938, Нью-Йорк) — изобретатель протокола TCP; совместно с Винтоном Серфом — изобретатель протокола IP. Часто именуется в СМИ одним из «отцов интернета».

Член Национальной инженерной академии США (1987), Национальной академии наук США (2015).

Биография 
Родился в Бруклине в еврейской семье, родственник Германа Кана. Его отец Лоренс Кан (1910—1999), работал завхозом в средней школе, мать — Беатрис Полин Ташкер (1914—1994) — была домохозяйкой. Семья матери происходила из Каменец-Подольского.

Получил образование инженера-электрика в городском колледже Нью-Йорка (1960), дипломы магистра и доктора философии в Принстоне (1962, 1964). В 1972 году Кан поступил на службу в государственное агентство по военным разработкам ARPA (современное DARPA). В том же году, в октябре, состоялся первый опыт по созданию работоспособной сети ARPANET, включавшей 40 серверов. В 1972—1974 годах для решения проблемы совместимости различных систем и каналов связи Кан привлёк Винтона Серфа; команда Кана-Серфа разработала протокол удалённого сетевого обмена, известный как ТСP, под руководством Леонарда Клейнрока.

Достигнув поста директора информационного департамента DARPA, в последующие годы Кан управлял многомиллиардным проектом Strategic Computing Program. В 1986 году Кан перешёл на работу в CNRI и возглавляет её по сей день (июль 2013).

Награды 
Работы Кана и Серфа 1970-х годов, создавшие техническую основу современного интернета, отмечены многочисленными национальными и международными наградами:
 Мемориальная премия Гарри Гуда (1986)
 EFF Pioneer Award (1992)
 SIGCOMM Award (1993)
 Премия Маркони (1994)
 Пионер компьютерной техники (1996)
 Национальная медаль США в области технологий и инноваций (1997)
 Золотая медаль имени Александра Грэма Белла (1997)
 Премия Чарльза Старка Дрейпера (2001)
 Премия принца Астурийского в технических и научных исследованиях (2002)
 Премия Тьюринга (2004)
 Президентская медаль Свободы (2005)
 C&C Prize (2005)
 Премия Японии (2008)
 Премия Гарольда Пендера (2010)
 Зал славы Интернета (2012)
 почётный доктор наук Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (2012).
 Премия королевы Елизаветы II в области инженерного дела (2013)
 Медаль Бенджамина Франклина (2018)

Примечания

Ссылки 
 

Инженеры США
Лауреаты премии Тьюринга
Лауреаты премии Японии
Персоналии:Интернет
TCP/IP
Учёные в области информатики США
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Доктора философии
Члены Национального зала славы изобретателей
Пионеры компьютерной техники
Зал славы Интернета
Награждённые золотой медалью имени Александра Грэма Белла
Лауреаты премии Маркони
Лауреаты премии Гарольда Пендера
Лауреаты мемориальной премии Гарри Гуда
Лауреаты премии королевы Елизаветы II в области инженерного дела
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Школы инженерных и прикладных наук Принстонского университета
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Почётные доктора Павийского университета
Почётные доктора ETH Zurich
Почётные доктора Принстонского университета